Uruguayaanse hockeyploeg (mannen)
 Uruguayaanse hockeyploeg (vrouwen)